Едмундо е бразилски футболист.

Национален отбор 
Записал е и 37 мача за националния отбор на Бразилия.

Външни препратки 
 National Football Teams

Бразилски футболисти